

Pessoas
Lynn Hershman Leeson - uma artista e cineasta estadunidense
Nick Leeson - um ex-funcionário do banco de investimentos inglês Barings que ficou mundialmente conhecido por ter sido o responsável, sozinho, pela quebra do banco
Peter Leeson - um professor para o estudo do capitalismo no Mercatus Center, na Universidade George Mason

Desambiguação